Mbane ist der Familienname folgender Personen:

 Bambanani Mbane (* 1990), südafrikanische Fußballspielerin
 Lusanda Mbane (* 1979), südafrikanische Schauspielerin

Mbane  steht für:

 Mbane (Senegal), Ort im Senegal